Ха́сково () — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области. Население составляет 116 478 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:

 Александрово
 Брягово
 Войводово
 Выгларово
 Гарваново
 Големанци
 Горно-Войводино
 Гылыбец
 Динево
 Долно-Войводино
 Долно-Големанци
 Елена
 Зорница
 Клокотница
 Книжовник
 Козлец
 Конуш
 Корен
 Криво-Поле
 Любеново
 Малево
 Манастир
 Мандра
 Маслиново
 Момино
 Николово
 Нова-Надежда
 Орлово
 Подкрепа
 Родопи
 Стамболийски
 Стойково
 Текето
 Тракиец
 Узунджово
 Хасково
 Широка-Поляна

Общины Хасковской области